Гарбінє Мугуруса і Марія Тереса Торро Флор були чинними чемпіонками, але вирішили того разу не брати участі.
Моніка Нікулеску і Клара Закопалова виграли титул, у фіналі перемігши пару Ліза Реймонд і Чжан Шуай з рахунком 6–2, 6–7(5–7), [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw

Hobart International 2014